Holmes Rock kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Holmes Rock (kulle), 
 Holmes Rock (ö), 

Robotskapade Antarktisförgreningar